Dickinson megye (Iowa) 
Dickinson megye (Kansas) 
Dickinson megye (Michigan)